Terreno è un aggettivo che deriva dalla parola Terra, spesso utilizzato nella forma sostantivata secondo le sue varie accezioni.

Araldica 
 Terreno (araldica) – una delle possibili pezze araldiche

Filosofia 
 Terreno – dominio immanente dell'esistenza, contrapposto ad ultraterreno

Geologia 
 Terreno o suolo – strato solido superficiale del pianeta Terra

Urbanistica 
 Terreno o fondo – appezzamento fondiario

Pagine correlate 
 Terreni (disambigua)
 Terra (disambigua)